Donald Kent Slayton, alias Deke Slayton, né le  à Sparta dans le Wisconsin et mort le  à League City au Texas, est un pilote, officier et astronaute américain.

Deke Slayton a une formation de pilote militaire de l'US Air Force. Il pilote des bombardiers durant la Seconde Guerre mondiale, puis à la fin du conflit devient pilote d'avion de chasse et enfin pilote d'essai. Il fait partie du premier groupe d'astronautes (Original Seven) sélectionné par l'agence spatiale américaine, la National Aeronautics and Space Administration (NASA), en 1959.

Interdit de vol à cause d'un trouble du rythme cardiaque découvert tardivement, il devient le chef du Bureau des astronautes. Il supervise leur entrainement ainsi que leur sélection pour les programmes Gemini et Apollo.

En 1975, il participe au vol spatial américano-soviétique ASTP. Il supervise par la suite les premiers essais de la navette spatiale américaine, puis démissionne en 1980 de la NASA avant son premier vol. Il participe par la suite au sein de petites sociétés aérospatiales au développement de nouveaux lanceurs.

Biographie

Carrière militaire (1942-1959) 

Donald Kent Slayton naît en 1924 dans une famille d'agriculteurs qui gère une petite exploitation près de Sparta dans l'État du Wisconsin. Il s'engage dans l'US Air Force en 1942 à l'âge de 18 ans. Il suit une formation de pilote de bombardier sur B-25 à Vernon et Waco au Texas. En 1943-1944, il participe à la Seconde Guerre mondiale, d'abord en Italie puis comme instructeur et enfin à la fin du conflit en 1945-1946 comme pilote de bombardier A-26 Invader dans le Pacifique. En 1954, il est officier en Allemagne pendant un an et demi, près de Trèves. En , il devient pilote d'essai à la base aérienne d'Edwards, testant différents avions supersoniques qui seront utilisés par la suite dans la guerre du Viêt Nam, dont le F-105.

Carrière à la NASA (1959-1980)

Sélection comme astronaute du programme Mercury 

Deke Slayton est sélectionné en avril 1959 par la NASA pour le premier programme spatial de la NASA : le programme Mercury. Il fait partie du groupe des sept premiers astronautes (Mercury Seven). Il est sélectionné en  pour le second vol orbital du programme Mercury Atlas-7 qui doit avoir lieu l'année suivante. Mais durant son entraînement, les médecins détectent qu'il souffre d'un trouble du rythme cardiaque (fibrillation atriale) et il est remplacé par Scott Carpenter. Après plusieurs examens, il est définitivement interdit de vol.

Responsable de la sélection et de l'entrainement des astronautes 

Écarté des vols, Deke Slayton devient de manière officieuse le responsable du corps des astronautes tout en continuant à s'entraîner comme les autres astronautes. En , il est nommé officiellement responsable du bureau des astronautes. En , il donne sa démission à l'US Air Force avec le grade de major. Durant les trois années suivantes, il sert de directeur adjoint pour les opérations des vols avec équipage. Début 1966, il devient directeur des opérations en vol. Dans ces postes, il joue un rôle crucial dans le recrutement des astronautes, leur entraînement et la sélection des équipages des missions Gemini et Apollo. Les critères selon lesquels il opère sont inconnus ; il applique un système de rotation, l'équipage de réserve d'un vol devenant l'équipage principal trois missions plus tard. Par exemple, l'équipage de réserve de la mission Apollo 9, en 1969, est composé de Pete Conrad, Dick Gordon et Alan Bean, qui deviennent par la suite l'équipage principal d'Apollo 12.

Participation au vol ASTP 

Déclaré finalement apte au vol en 1972, Deke Slayton fait partie de l'équipage de la mission Apollo-Soyouz (ASTP). Celle-ci a pour objectif de marquer l'apaisement des relations entre l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et les États-Unis, et prend la forme d'un rendez-vous orbital entre les équipages d'un vaisseau Apollo et d'un vaisseau Soyouz. Compte tenu du manque d'expérience en vol de Deke Slayton, le commandement de la mission est confiée à Thomas Stafford qui effectue alors sa quatrième et dernière mission. Agé de 51 ans, il est à l'époque l'astronaute le plus âgé. Le vol se déroule de manière normale. Deke Slayton séjourne dans l'espace durant 217 heures et 28 minutes. Dans les moments qui précèdent l'amerrissage, à la suite d'une erreur de procédure, les gaz très toxiques des moteurs de contrôle du vaisseau Apollo envahissent la cabine. Les astronautes ne sont pas évacués immédiatement et ils doivent être hospitalisés quelques jours mais s'en sortent sans séquelles. En faisant une radio des poumons à cette occasion, les médecins lui retirent une lésion qui, si elle avait été découverte plus tôt, aurait abouti à une interdiction de vol.

Mise au point de la navette spatiale américaine 

Après le vol ASTP, il participe à la mise au point des procédures et aux premiers tests de la navette spatiale américaine.

Entre  et , il est responsable du programme ATL dont l'objectif est de vérifier le système de guidage de la navette durant l'approche finale et l'atterrissage. Cinq essais en vol atmosphérique de la navette spatiale Enterprise sont effectués à vitesse subsonique.

Entre  et , Deke Slayton devient responsable du programme de préparation des opérations pour les quatre premiers vols de la navette spatiale. Deke Slayton pose sa candidature comme membre d'équipage de la navette spatiale : il se voit opposer un refus catégorique. Il quitte la NASA en .

Carrière postérieure 

Deke Slayton prend la direction de la société Space Services, basée à Houston au Texas, créée pour développer des lanceurs légers. La société effectue un lancement réussi de la fusée Conestoga I en 1982.

Vie privée 

Deke Slayton épouse en 1955 Marjorie "Marge" Lunney (1921–1989). Le couple a un enfant, Kent Sherman né en 1955.

Après avoir divorcé, Deke Slayton se remarie en 1983 avec Bobbie Belle Jones (1945–2010).

Mort 
Le 13 juin 1993, un an après s'être installé à League City, au Texas, Deke Slayton meurt d'une tumeur au cerveau.

Au cinéma et à la télévision 

Bien que n'ayant effectué qu'un seul vol spatial, Deke Slayton a joué un grand rôle dans le programme spatial américain en tant que "patron des astronautes". C'est pourquoi son personnage revient dans de nombreuses œuvres de fiction. Il est interprété par plusieurs acteurs au cinéma et à la télévision :

Ouvrages 

Deke Slayton a participé à l'écriture de plusieurs ouvrages relatifs à sa carrière et au métier d'astronaute :

 We Seven, rédigé avec les six autres astronautes du programme Mercury, paru en 1962. 

 Moon Shot: The Inside Story of America's Race to the Moon, paru quelques mois après sa mort, est co-écrit avec Alan Shepard et préfacé par Neil Armstrong. Il a été traduit en français sous le titre "Ils voulaient la Lune"<ref>Alan Shepard et Deke Slayton, ''Ils voulaient la Lune, Ifrane, 1995</ref>.

 Deke !'', son autobiographie, rédigée avec l'aide du journaliste Michael Cassutt et publiée également l'année de son décès.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 
  Une biographie officielle sur le site de la NASA
 Un résumé précis des vols effectués

Naissance dans le comté de Monroe (Wisconsin)
Naissance en mars 1924
Décès au Texas
Décès en juin 1993
Décès à 69 ans
Astronaute du programme Apollo
Astronaute du programme Mercury
Mort d'une tumeur au cerveau
Récipiendaire de l'Air Medal
Récipiendaire de la Distinguished Flying Cross (États-Unis)
Récipiendaire de la médaille du service distingué de la NASA
Étudiant de l'école des pilotes d'essai de l'United States Air Force
Étudiant de l'université du Minnesota
Aviateur des United States Army Air Forces de la Seconde Guerre mondiale
Major de l'United States Air Force
Mort d'un cancer aux États-Unis
Élève du Air Command and Staff College